Józef Brzeziński (zm. 1783) – urzędnik
 Józef Brzeziński (1842–1933) – inżynier
 Józef Brzeziński (1854–1932) – kanonista
 Józef Piotr Brzeziński (1862–1939) – biolog
 Józef Brzeziński (ur. 1885) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (16 marca 1937)

Przypisy